

Sigle

Generici 
 Per diem – locuzione latina
 Plasma desorption – desorbimento a plasma, tecnica di ionizzazione in spettrometria di massa
 Police Department – Dipartimento di Polizia negli Stati Uniti d'America (nelle sigle insieme all'iniziale del nome della città – es: NYPD)
 Pubblico dominio – status legale di un'opera dell'ingegno
 Partita doppia – sistema contabile

Chimica 
 Pd – simbolo chimico del palladio

Codici 
 PD – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Padova (Italia)
 PD – codice ISO 3166-2:PL del Voivodato della Podlachia (Polonia)

Informatica e telecomunicazioni 
 PD – PoE Powered Device

Sport 
 PD (poco difficile) – grado di difficoltà di una via ferrata

Trasporti 
 PD – Targa automobilistica di Prievidza (Slovacchia)
 PD – Sigla automobilistica per indicare la provincia di Padova

Pagine correlate 
 Partito Democratico

Altri progetti